Eunapius (historicus), Grieks sofist en historicus
 Eunapius (geslacht), geslacht van sponsdieren